Garfield County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Garfield County (Colorado)
 Garfield County (Montana)
 Garfield County (Nebraska)
 Garfield County (Oklahoma)
 Garfield County (Utah)
 Garfield County (Washington)